Ирина Крутова:
 Крутова, Ирина Валентиновна (род. 1985) — российская гандболистка.
 Крутова, Ирина Витальевна (род. 1980) — российская певица.